Жоване Эдуарду Боржеш Кабрал (; ) — кабо-вердианский футболист, вингер португальского клуба «Спортинг (Лиссабон)» и сборной Кабо-Верде, выступающий на правах аренды за испанский «Реал Вальядолид».

Клубная карьера 
Кабрал — воспитанник клубов «Гремио Нагар» и лиссабонского «Спортинга». 20 августа 2016 года в поединке против «Фафе» Жоване дебютировал в Сегунда лиге, в составе дублирующей команды последнего. 12 августа 2018 года в матче против «Морейренсе» он дебютировал в Сангриш лиге. 1 сентября в поединке против «Фейренсе» Жоване забил свой первый гол за «Спортинг».

Международная карьера 
28 марта 2017 года в товарищеском матче против сборной Люксембурга Кабрал дебютировал за сборную Кабо-Верде.

Достижения 
  «Спортинг»
 Чемпион Португалии: 2020/21
 Обладатель Кубка Португалии: 2018/19
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2021

Примечания 

Футболисты Кабо-Верде
Игроки сборной Кабо-Верде по футболу
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Лацио»